La Facultad Nacional de Derecho (FND), también conocida como “La Nacional” es una institución de enseñanza superior integrante de la Universidade Federal do Rio de Janeiro. Considerada una de las escuelas de derecho más tradicionales y conceitudas en Brasil, alma mater de muchos intelectuales brasileños, entre grandes juristas, diplomáticos, escritores, periodistas, políticos y abogados. Su sede es el palacio del Conde de los Arcos, situado en las inmediaciones del Campo de Santana.

Fue fundada el 18 de abril de 1882, pero solo se le permitió operar en 1891. Siendo la tercera más antigua, solo por detrás de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo y de la Faculdad de Derecho de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE), que eran fundandas en 1827.Se encuentra en el Palacio del Conde de Arcos (ubicada en Plaza de la República), edificio donde el Senado brasileño se instaló entre 1826 y 1924.

Alumnos notables 
Entre sus alumnos notables son muchos los intelectuales que han destacado en Derecho y en otras profesiones, como: Nelson Hungría, Jorge Amado, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, San Tiago Dantas, Carlos Lacerda.

Enlaces externos 
 Facultad Nacional de Derecho - UFRJ
 Centro Académico Cândido de Oliveira - CACO

Referencias 

Universidades de Brasil fundadas en el siglo XIX
Instituciones educativas establecidas en 1891
Cultura de Río de Janeiro
Brasil en 1891